Tyrannoraptora — обширная группа тероподовых динозавров, включающая всех целурозавров, кроме наиболее примитивных форм. Определяются как  клада, включающая тираннозавра и современных птиц (домового воробья).  

Все Tyrannoraptora подразделяются на тираннозавроид (Tyrannosauroidea; группа включает как небольших динозавров, покрытых пухообразными перьями, так и гигантских сверххищников) и Maniraptoromorpha. Помимо базальных родов, последняя группа включает компсогнатид (Compsognathidae; небольшие примитивные хищники) и манирапториформ (Maniraptoriformes) — орнитомимозавров (Ornithomimosauria; страусоподобные динозавры) и манирапторов (Maniraptora; разнообразная группа, включающая птиц и их родственников). Манирапторов обычно подразделяют на альваресзаврид и родственников (Alvarezsauria), теризинозавров (Therizinosauria), овирапторозавров (Oviraptorosauria), скансориоптеригид (Scansoriopterygidae), дейнонихозавров (Deinonychosauria; иногда считаются парафилетической группой) и авиал (Avialae; птицы в широком смысле).

Характеристика 

Согласно исследованию А. Кау 2018 года, клада Tyrannoraptora диагностируется по следующим признакам:

 удлинённые заднелатеральные отростки носовой кости;
 предлобная кость являются частью переднедорсального края глазницы;
 субпрямоугольные невральные отростки спинных позвонков (возвращение к плезиоморфному для целурозавров состоянию признака);
 тела шейных позвонков не выходят за пределы невральных дуг (возвращение к плезиоморфному для целурозавров состоянию признака);
 «Т»-образные средние шевроны;
 круто наклонный акромион лопаточной кости;
 удлиненный задний отросток коракоида;
 удлинённый диафиз плечевой кости.

Представители Tyrannoraptora сильно варьируют по размерам и массе тела.  По данным Молины-Переса и Ларраменди (2019), одними из крупнейших были тираннозавроид тираннозавр (Tyrannosaurus; 12,3 м в длину при массе 8,5 т), орнитомимозавр дейнохейрус (Deinocheirus; 12 м, 7 т), теризинозавр рода теризинозавр (Therizinosaurus; 9 м, 4,5 т) и овирапторозавр гигантораптор (cf. Gigantoraptor; 8,9 м; 2,7 т). Самым маленьким известным представителем является колибри-пчёлка (Mellisuga helenae), достигающая 5 см в длину при массе 2 г; энанциорнисовая птица Cratoavis обладала схожими размерами, достигая 6,6 см в длину при массе 4 г.

Филогения 
Кладограмма по филогенетическому анализу 2020 года (Sayao et al., 2020):

Примечания

Литература

Ссылки 

 Многие динозавры-тероподы были травоядными

Целурозавры
Динозавры мелового периода